Rennell ist 

 Rennell, eine Insel der Salomonen im Westpazifik

Rennell ist der Name folgender Personen:
 James Rennell (1742–1830), britischer Geograph, Historiker und Pionier der Ozeanographie
 Rennell Rodd, 1. Baron Rennell (1858–1941), britischer Diplomat, Politiker (Unionistische Partei) und Dichter

Siehe auch:
 Rennell-Gletscher, Gletscher im Ellsworthland, Antarktika
 Rennell-Inseln (Chile), eine Inselgruppe in der chilenischen Provinz Última Esperanza
 Rennell und Bellona, Provinz der Salomonen